Il y a une place d'Espagne dans plusieurs villes d'Europe :

 la place d'Espagne à Bruxelles.

 la place d'Espagne à Barcelone.
 la  à Cadix.
 la place d'Espagne à Madrid.
 la place d'Espagne à Pontevedra
 la place d'Espagne à Santa Cruz de Tenerife.
 la place d'Espagne à Saragosse.
 la place d'Espagne à Séville.

 la place d'Espagne à Clermont-Ferrand.

 la place d'Espagne (Piazza di Spagna en italien) à Rome.

 la Plaza de España à Guam

Espagne